Mehan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mehan (1896–1972), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler 

Siehe auch:
 Meehan